Jesse James
 Jesse James (1847–1882) vadnyugati bandita
 Jesse James (1989) amerikai színész
Jessie James
 Jessie James (1988) amerikai énekesnő

Filmek 
 Jesse James, 1927-ben bemutatott amerikai némafilm, rendezte Lloyd Ingraham
 Jesse James, 1939-ben bemutatott amerikai western, rendezte Henry King
 Jesse James balladája, 1980-ban bemutatott amerikai western, rendezte Walter Hill
 Jesse James meggyilkolása, a tettes a gyáva Robert Ford, 2003-as amerikai film, rendezte Andrew Dominik